Mulaudzi steht für:

 Mbulaeni Mulaudzi, ein südafrikanischer Sportler
 Mulaudzi River, ein Fluss in der südafrikanischen Provinz Limpopo (bis 2005 Blood River)